Berlstedt kan syfta på:

Personer
Eifod Berlstedt, svensk sångare

Geografi

Tyskland 

 Berlstedt, Am Ettersberg – tidigare kommun, Am Ettersberg, Thüringen,